Pelogenia är ett släkte av ringmaskar. Pelogenia ingår i familjen Sigalionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Pelogenia